06 peut faire référence :

Monde 
 à *#06#
 à 06, un film néerlandais de 1994 de Theo van Gogh.

France 
 au numéro de département des Alpes-Maritimes,
 à un numéro de téléphone mobile français

Notes et références

Voir aussi 

 6 et